Ла Нариз има више значења:

 Ла Нариз (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нариз (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нариз (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику